Prima Divisione (1921/1922)
 Prima Divisione (1922/1923)
 Prima Divisione (1923/1924)
 Prima Divisione (1924/1925)
 Prima Divisione (1925/1926)